La complexa genealogia dels eticònides, discutida en alguns punts, és la següent:

Branca de Sundgau

Branca de Nordgau

Referències 
 Genealogia de Sundgau 
 [Genealogia de Nordgau]

Vegeu també 
 Eticònides

Eticònides